

Бояниці — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бояниці — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Бояниці — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства